Gary DeLong – ex calciatore statunitense
 George W. DeLong – navigatore ed esploratore statunitense
 J. Bradford DeLong – economista statunitense
 Lee Delong – attrice, regista e insegnante statunitense naturalizzata francese
 Keith DeLong – ex giocatore di football americano statunitense
 Nate DeLong – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Stanley Delong Benham – bobbista statunitense